Терьян — фамилия.

Известные носители:
 Терьян, Ваан (имя при рождении Ваган Сукиасович Тер-Григорян; 1885—1920) — армянский поэт и общественный деятель.
 Терьян, Жанна (; 1920—1957) — американская пианистка французского происхождения.
Двойная фамилия
 Терьян-Корганова, Елена Иосифовна (настоящее имя Эгинэ Овсеповна Терьян-Корганян; 1864—1937) — оперная и камерная певица, вокальный педагог.